Union pour la Démocratie et le Progrès Social steht für:

 eine politische Partei in der Demokratischen Republik Kongo, siehe Union pour la Démocratie et le Progrès Social (Demokratische Republik Kongo)
 eine politische Partei in Niger, siehe Union für Demokratie und sozialen Fortschritt (Niger)